Kruszelnicki – polskie nazwisko. 

 Krzysztof Kruszelnicki (zm. 1749) – podstoli lwowski
 Franciszek Kruszelnicki (1859–1934) – sędzia, cywilista, konsul honorowy w Sarajewie
 Zbigniew Kruszelnicki (1916–1972) – inżynier architekt
 Zbigniew Kruszelnicki (1922–1944) – żołnierz Armii Krajowej
 Zygmunt Kruszelnicki (1889–1940) – sędzia, adwokat
 Zygmunt Kruszelnicki (1927–2022) – historyk sztuki

Zobacz też 
 Sołomija Kruszelnyćka
 Mike Krushelnyski

Polskie nazwiska